Revenant (englisch Wiedergänger) ist:
 Revenant (Band), US-amerikanische Thrash- und Death-Metal-Band (1986–1995)
 Revenant (Computerspiel), Action-Rollenspiel der Cinematix Studios aus dem Jahr 1999
 Revenant Mountain, Berg in Alberta, Kanada
 Revenant Records, US-amerikanisches Jazz- und Blues-Musiklabel
 Revenant (Schiff, 1807), französische Korvette
 The Revenant, deutscher Titel Untote wie wir – Man ist so tot, wie man sich fühlt, US-amerikanischer Spielfilm von D. Kerry Prior aus dem Jahr 2009
 The Revenant: A Novel of Revenge, deutscher Titel Der Totgeglaubte – Eine wahre Geschichte, Roman von Michael Punke (2002)
 The Revenant – Der Rückkehrer, US-amerikanischer Spielfilm von Alejandro González Iñárritu aus dem Jahr 2015